Пунцу́к () — село в муниципальном районе «Агинский район» Агинского Бурятского округа в Забайкальском крае России.
Входит в состав сельского поселения «Хойто-Ага».

География 
Находится на расстоянии 16 км к востоку от центра сельского поселения — села Хойто-Ага.

Климат
Климат характеризуется как резко континентальный засушливый. Абсолютный минимум температуры воздуха самого холодного месяца (января) составляет −56 °C; абсолютный максимум самого тёплого месяца (июля) — 38 °C. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 250—380 мм.

История 
Образовано в 1903 году.

Население 

В 1989 население села 74 чел., в 2002 — 29, в 2010—2018 гг — 19.
 национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения буряты составляли 52 %, русские 48 % от 29 чел..

Инфраструктура 
Животноводство.

Транспорт 
Просёлочные дороги.

Примечания

Ссылки 
 Пунцук (село) на Викимапии

Населённые пункты Агинского района